Skakawiza oder Skakavitsa () bezeichnet:

 Kamenitschka Skakawiza, ein bulgarisches Dorf in der Oblast Kjustendil
 Polska Skakawiza, ein bulgarisches Dorf in der Oblast Kjustendil
 Skakawiza (Wasserfall)
 Skakawiza (Naturreservat)
 Skakawiza (Berghütte)
 Skakawiza (Fluss)